Жабокрич (притока Лядової)
 Жабокрич (притока Бованця)